Italia steht für:

 Italien, italienischer Name
 Italia turrita, das personifizierte Symbol des unabhängigen italienischen Staates
 (477) Italia, nach Italien benannter Asteroid
 Trampolino Italia, eine 1939 errichtete Schanze in Cortina d’Ampezzo, Italien
 Italia (Rebsorte), eine 1911 gezüchtete weiße Tafeltraubensorte
 Italia (Label), eine deutsche Schallplattenmarke der 1960er Jahre
 Italia (Luftschiff), ein 1928 gebautes Luftschiff von Umberto Nobile
 Italia (Schiff, 1872), ein ehemaliger Raddampfer auf dem Vierwaldstättersee
 König Albert (Schiff, 1899), den 1899 gebauten, 1923 in Italia umbenannten, 1926 abgewrackten Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd
 Austro-Americana bzw. Cosulich-Linie, eine Reederei, die 1937 in Italia umbenannt wurde
 Kungsholm (Schiff, 1928), das 1928 in Göteborg gebaute, in den 1950er Jahren in Italia umbenannte, 1965 verschrottete Nordatlantik-Passagierlinienschiff
 Italia (Schiff, 1967), das 1967 in Triest gebaute, 2012 verschrottete Kreuzfahrtschiff
 29. Waffen-Grenadier-Division der SS (italienische Nr. 1), 1945 gegründet, auch unter dem Beinamen Italia bekannt
 Intermeccanica Italia, ein Pkw-Modell
 Italia Valley, Tal auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Italia ist der Name folgender Personen:

 Italia (Vorname), siehe dort Etymologie, Varianten und Namensträger
 Angelo Italia (1628–1700), italienischer Architekt des Barock
 Salom Italia (~1619–1700), Kupferstecher lombardischer Herkunft

Siehe auch:

 Italisch